Island-Klasse bezeichnet:

 Island-Klasse (1972), Fährschiffsklasse der Reederei Caledonian MacBrayne
 Island-Klasse (2020), Fährschiffsklasse der Reederei BC Ferries
 Island-Klasse (Patrouillenboot), Patrouillenbootklasse der United States Coast Guard